Энарес () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Асукека-де-Энарес — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. 
 Алькала-де-Энарес — город в Испании, в автономном сообществе Мадрид, на реке Энарес.
 Вильясека-де-Энарес — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.
 Кампинья-дель-Энарес — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид.
 Кастехон-де-Энарес — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. 
 Куэнка-дель-Энарес — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид.
 Тортола-де-Энарес — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. 
 Эспиноса-де-Энарес — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.
 Юнкера-де-Энарес — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.